Літня Універсіада 1977 — IX літня Універсіада, яка проходила у Софії (Болгарія) з 17 по 28 серпня 1977 року на стадіоні Васил Левський. У змаганні брало участь 2 939 спортсменів з 78 країн світу. До цього в Болгарії вже проводилася ІІ літня Універсіада в 1961 році.

Медальний залік

Посилання 
 Історія універсіад  — сайт FISU(англ.)

Спортивні події 1977
Літні універсіади
Серпень 1977
Спортивні змагання у Софії